Сокращение SVOD может означать:
 Открытые двери в Силиконовую долину
 Пакетированный объёмный оптический диск
 Сервис предоставления видео по запросу в рамках подписки (Subscription Video on Demand)